Хачинс има више значења:
 Хачинс (Ајова)
 Хачинс (Тексас)